Wallrothia montana är en flockblommig växtart som beskrevs av Günther von Mannagetta und Lërchenau Beck. Wallrothia montana ingår i släktet Wallrothia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
montana